Il campionato italiano di calcio di Eccellenza regionale 2007-2008 è stato il diciassettesimo organizzato in Italia. Rappresenta il sesto livello del calcio italiano.

Questi sono i gironi organizzati dal comitato regionale della Sicilia.

L'Aquila Caltagirone ha acquisito il titolo del neopromosso Ramacca, l'Atletico Riposto invece quello dell'Unione Fiumefreddo. Dopo solo un anno l'Aci Sant'Antonio elimina dalla propria denominazione la parola Ambrosiana.

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Nissa promosso in Serie D 2008-2009.
      Trapani promosso in Serie D 2008-2009 dopo play-off nazionali.
      Panormus retrocesso in Promozione 2008-2009 dopo play-out.
      Petrosino Marsala e Pro Favara retrocessi in Promozione 2008-2009.

Play-off 
Semifinali

Finale

Play-out

Risultati

Tabellone

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Castiglione promosso in Serie D 2008-2009.
      Palazzolo promosso in Serie D 2008-2009 dopo play-off nazionali.
      Aquila Caltagirone e Sant'Agata retrocessi in Promozione 2008-2009 dopo play-out.
      Leonzio e Atletico Riposto retrocessi in Promozione 2008-2009.

Play-off 
Semifinali

Finale

Play-out

Risultati

Tabellone

Note

Bibliografia
ANNOGOL 2009 di Carlo Fontanelli - GEO Edizioni.

Voci correlate 
Serie D 2007-2008 (gironi G-H-I)
Coppa Italia Dilettanti Sicilia 2007-2008

Sicilia